Menegazzi ist der Name von

 Aurelio Menegazzi (1900–1978), italienischer Radrennfahrer und Olympiasieger im Radsport
 Gherardo Sante Menegazzi (1866–1945), römisch-katholischer Erzbischof von Comacchio
 Guido Menegazzi (1900–1987), italienischer Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe
 Luigi Menegazzi (1793–1854), italienischer Apotheker und Malakologe
 Marta Menegazzi
 Pamela Menegazzi
 Silvana Sibille Sizia Menegazzi (20. Jahrhundert), Autorin

Siehe auch
 Menegazzia